Amerikai Egyesült Államok
 Harwood (Észak-Dakota)
 Harwood (Indiana)
 Harwood (Maryland)
 Harwood (Missouri)
 Harwood (Nyugat-Virginia)
 Harwood (Texas)
 Harwood (Washington)

 Ausztrália
 Harwood (Új-Dél-Wales)

 Egyesült Királyság
 Harwood (Durham)
 Harwood (Greater Manchester)
 Harwood (North Yorkshire)

 Új-Zéland
 Harwood (Új-Zéland)

Nevek
 Harwood, vezeték- és keresztnév